Spribille se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Joseph Spribille
 Toby Spribille